Quinlan Vos es un personaje del universo de la Guerra de las Galaxias.

Jedi del planeta Kiffu, sirvió a la República Galáctica durante las Guerras Clon y fue maestro de Aayla Secura. La rescató siendo padawan cuando sintió en la Fuerza una llamada de auxilio de la niña, que estaba siendo atacada por dos wampas. Durante un tiempo, su memoria fue borrada por Darth Tyranus, permaneció ignorante de su pasado como Jedi y atentó contra su integridad dando un paso al lado oscuro de la Fuerza. En sus aventuras de las Guerras Clon conoció a su esposa y a su amigo informante Vilmarh Grahrk. Es un Jedi que parece preferir el uso de un bláster antes que el de un sable láser. El Maestro Sora Bulq le enseñó algunos movimientos de forma VII, Vaapad, que se considera propensa al lado oscuro. Durante muchas de sus misiones de infiltración se hace llamar Korto Vos.

Finalmente a mediados de las Guerras Clon, traicionó (siendo un engaño por Tolme,mace windu, yoda y ki-adi-mundi) a la República Galáctica y se unió a los separatistas cayendo en parte del lado oscuro. Pero su personalidad de Jedi prevaleció y así regresó a la Orden y fue asignado como General. El Maestro Vos ganó varias batallas al final de las Guerras Clon, aunque estaba decidido a abandonar la Orden una vez finalizada la Guerra. Esta decisión se basó en su conocimiento del embarazo de Khaleen, su mujer (a ocultas del Consejo). Después de su asignación a Boz Pity, Vos fue enviado a Kashyyyk, el planeta de los wookiees, en el cual sus propias tropas clon lo intentan asesinar al ser activada la Orden 66. Quinlan Vos sobrevive, malherido, con la intención de acabar con aquellos que lo están cazando.

Muere en Aldeeran, el año de la batalla de Yavin cuando la Estrella de la Muerte destruye el planeta, aunque es muy posible que percibiera el ataque con el uso de fuerza y se fuera del planeta.

Quinlan Vos fue un  Kiffar de la Orden Jedi y un General del Gran Ejército de la República durante las Guerras Clon. Él provenía del planeta Kiffu en los Territorios del Borde Interior. Con el pelo largo y una línea amarilla que recorría su cara, Vos estaba dotado de poderes psicométricos que le permitieron " leer las memorias " de objetos inanimados mediante el contacto físico. Vos tuvo una constante lucha con el lado oscuro de la Fuerza, en particular desde que estuvo en amnesia después de que fuera sobremedicado por una droga ilegal administrada por un enemigo un poco después de la Batalla de Naboo. El Lord Sith Darth Sidious y Darth Tyranus mostraron interés por él. Fue prominente participante de las Guerras Clon, uno de los pocos supervivientes de la Gran Purga Jedi y con su amante Khaleen Hentz, concibieron a un hijo llamado Korto Vos.

Referencias 

Personajes Jedi de Star Wars
en:List of Star Wars characters#V
sv:Lista över jediriddare#Quinlan Vos